Традиции именования на острове Фиджи сильно различаются от одной этнической группы к другой.

Использование фамилий не в традиции фиджийской культуры. В последние годы оно стало более распространенным, но далеко не везде. Стоит ли иметь фамилию, и если да, то следует ли её использовать, во многом вопрос личных предпочтений. Последнее имя в именной формуле далеко не всегда представляет собой фамилию.

Имя

Традиционные имена

Имена индийского происхождения 

Имена по культуре